Plusieurs monastères sont placés sous le vocable Saint-Jean :
 Monastère Saint-Jean de la Peña
 Monastère Saint-Jean-le-Théologien
 Monastère Saint Jean de Khenchara
 Monastère Saint-Jean Bigorski
 Monastère Saint-Jean-de-Dailam

Voir aussi 
 Liste d'abbayes et monastères